Stunk steht für:
 Streit, Uneinigkeit zwischen zwei Parteien
 Stunk, Provokationen einer Stunksitzung